Mulciber (kevergeslacht), een kevergeslacht
 Euploea mulciber, een vlindersoort
 Alucita mulciber, een vlindersoort
 Mulciber (vulkaan), een dode vulkaan in het Nederlandse deel van de Noordzee
 Mulciber, een personage in de Harry Potter-boekenreeks
 De alternatieve naam van de Romeinse god Vulcanus